«Воины-2072» () — итальянский фильм 1984 года режиссёра Лючио Фульчи по рассказу Элизы Бриганди.

Сюжет 
Действие происходит в 2072 году. Телевизионная компания затевает современные гладиаторские бои…

Роли исполняли 
 Джаред Мартин — Дрейк
 Фред Уильямсон — Абдул
 Говард Росс — Рэйвен
 Элеонора Брильядори — Сара
 Косимо Киньери — Профессор Тоумэн
 Клаудио Кассинелли — Кортер
 Велерия Кавалли — Сьюзан
 Дональд О'Браен — монах
 Пенни Браун — Сибил
 Эл Кливер — Кирк
 Марио Новелли — Танго
 Хэл Яманучи — Акира
 Лючио Фульчи — в титрах не указан

Создатели фильма

Ссылки 
 

Фантастические фильмы 1983 года
Научно-фантастические фильмы Италии
Фильмы Италии 1983 года